Claudia Mancina – politica, accademica e filosofa italiana
 Mark Mancina – compositore e musicista statunitense
 Peter Mancina – etnologo statunitense